

Persone
 Diederik Boer (1980) – calciatore olandese, di ruolo portiere
 Luigi Boer (1904-1971) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Margot Boer (1985) – pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese

Altro
 Ten Boer – comune olandese nella provincia di Groninga
 The Boer War – film muto del 1914 diretto da George Melford

Pagine correlate
 De Boer